Влади́мир Красноло́бов:
 Краснолобов, Владимир Васильевич (род. 1968) — советский и российский дзюдоист, тренер, спортивный функционер.
 Краснолобов, Владимир Павлович (1946—2021) — российский политический деятель.